Craig Lindfield (ur. 7 września 1988 w Wirral) - angielski piłkarz, grający na pozycji napastnika w Chester. Wychowanek drugiej drużyny , skąd 22 lipca 2006 roku przedostał się na stałe do pierwszego składu. W sezonie 2005/2006 oraz 2006/2007 wraz z rezerwami The Reds wygrał FA Youth Cup. Reprezentant Anglii U19, w której zadebiutował w meczu z reprezentacją Holandii U-19 5 września 2006.

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie Liverpool FC
 Profil na thisisanfield.com

Angielscy piłkarze
Piłkarze Liverpool F.C.
Piłkarze Notts County F.C.
Piłkarze Chester City F.C.
Piłkarze A.F.C. Bournemouth
Piłkarze Accrington Stanley F.C.
Piłkarze Macclesfield Town F.C.
Urodzeni w 1988